Петрвалд може бити:

 Петрвалд (Карвина), град у округу Карвина, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Петрвалд (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република